58-я армия (58 А) — наименование армии в вооружённых силах России, советского и постсоветского периодов:
 58-я армия (СССР)
 58-я армия (Россия)
 58-я армия (Япония)